

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wilz“ beginnt.

Wilz 



 Wilz, Bernd (* 1942), deutscher Politiker (CDU), MdL, MdB
 Wilz, Sylvia (* 1964), deutsche Soziologin
 Wilz, Walter (1937–1983), deutscher Schauspieler

Wilze 
 Wilzeck, Robin (* 1999), deutscher American-Football-Spieler